Barsoum ist der Name folgender Personen:

 Athanasius Aphrem Barsoum († 2016), syrischer Bischof
 Ignatius Ephrem I. Barsoum (1887–1957), Patriarch von Antiochien der Syrisch-Orthodoxen Kirche und gelehrter Schriftsteller

Siehe auch:
 Mount Barsoum, Berggipfel im westantarktischen Ellsworthland